Каштелу-Бранку:
 Каштелу-Бранку — город в Португалии.
 Каштелу-Бранку — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.
 Каштелу-Бранку — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Азорские острова.
 Каштелу-Бранку — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.
 Каштелу Бранку, Камилу (1825—1890) — португальский писатель.

См. также 
 Кастелу Бранку, Умберту (1900—1967) — бразильский государственный и военный деятель, президент Бразилии в 1964—1967 годах.